Smilets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Smilets (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Silistra, 
 Smilets (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Streltja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar